

Plaatsen 
Langley (Essex)
Langley (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Vogezen
Langley (Hertfordshire)
Langley (Kent)
Langley (Norfolk)
Langley with Hardley
Langley (Oklahoma), een plaats in Oklahoma, Verenigde Staten
Langley (Virginia), een plaats in Virginia, Verenigde Staten
Langley (Washington), een plaats in Washington, Verenigde Staten
Langley (Slough), een plaats in Engeland
Langley (stad in Canada), een stad in Brits-Columbia, Canada
Langley (district municipality), een gemeente in Brits-Columbia, Canada
Langley (Warwickshire)

Personen 
Edmund van Langley, zoon van koning Eduard III van Engeland
Francis Langley, Engels theaterondernemer ten tijde van Elizabeth I
Gerry Langley, Noord-Iers zanger en songwriter
Samuel Pierpont Langley, Amerikaans astronoom
Walter Langley, Brits kunstenaar

Overig 
 Langley, niet-SI-eenheid van energie per oppervlakte-eenheid
 Langley Research Center, NASA-centrum voor aeronautisch onderzoek